Берсокана ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 134 км². Население — 520 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса